Denumirea de Rozovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Rozovo, un sat în comuna Brațigovo, regiunea Pazardjik;
 Rozovo, un sat în comuna Kazanlăk, regiunea Stara Zagora.